Kuglački klub "Belišće" (KK Belišće; K.K. Belišće; Belišće) je muški kuglački klub iz Belišća, Osječko-baranjska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natječe u "2. hrvatskoj kuglačkoj ligi - Istok", ligi trećeg stupnja hrvatske kuglačke lige za muškarce.

O klubu  
"K.K. "Belišće" je osnovano 1953. godine.  
Osamostaljenjem Hrvatske, klub je nastupao u ligama hrvatske kuglačke regije "Istok", te je također bio član "1. B hrvatske kuglačke lige - Sjever".  
U pečotku pa do 1975. godine klub je koristio dvostaznu stazu u sklopu nogometnog stadiona u Belišću. Od 1975. do 1991. godine klub djeluje u novoj 6-staznoj kuglani, koja je tada bila jedna od najmodernijih u Europi, te je zatvorena 1991. godine. 2005. godine je otvorena nova četverostazna kuglana u prostoru nastavno-sportske dvorane u Belišću.  
Pri klubu je djelovala ranije i ženska ekipa.  
K.K. "Belišće" redovito za Dan grada Belišća organizira turnir, te organizira Gradsku kuglačku ligu.

Uspjesi

Ekipno 
 3. HKL 
 prvak: 2016./17. (Istok - Zona Osijek) 
 doprvak 2005./06. (Zona Osijek), 2006./07. (Zona Osijek)

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači  
 Damir Fučkar

Unutrašnje poveznice  
 Belišće 
 Kuglački klub Željezničar Belišće

Vanjske poveznice 
 aplikacija.kuglanje.hr, Belišće - 810004 (Kuglački savez Osječko baranjske županije) 
 aplikacija.kuglanje.hr, Belišće 
 kuglanje.hr, Belišće 
 kuglacki-savez-os.hr, KK Belišće 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB BELIŠĆE 
 aktivni.net, Kuglački klub Belišće

Izvori  
 
 kuglacki-savez-os.hr, KRATKA POVIJEST KUGLAČKOG KLUBA BELIŠĆE, objavljeno 28. veljače 2019., preuzeto 1. svibnja 2020. 
 zsugbelisce.hr, SVEČANO OBILJEŽENO 65. GODINA POSTOJANJA I DJELOVANJA KUGLAČKOG KLUBA BELIŠĆE, objavljeno 1. ožujka 2019., pristupljeno 1. svibnja 2020. 
 glas.hr, KK Belišće si za rođendan poželio - biti kao nekada, objavljeno 8. ožujka 2019., pristupljeno 1. svibnja 2020. 
 tzbelisce.net, Sport i rekreacija, pristupljeno 1. svibnja 2020. 
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB BELIŠĆE 
 fininfo.hr, K.K. "BELIŠĆE" 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "BELIŠĆE" 
 zsugbelisce.hr, Udruge članice, pristupljeno 1. svibnja 2020. 
  

Belišće
Belišće